Демография: Население составляет примерно 2,384 млн чел (2022). Средняя плотность населения — 2,65 чел. на км². Естественный прирост 1,4 %. По оценке 2019 года, 22.2% взрослого населения Ботсваны заражено вирусом иммунодефицита (ВИЧ).

Национальный состав: тсвана — 79 %, каланга — 11 %. В Калахари — бушмены (сан), готтентоты (кой-кой).

Официальные языки: английский, тсвана. 
 Религия: по религиозной принадлежности христиане (79,1 %), приверженцы местных традиционных религий, бахаисты, мусульмане, индуисты. 
Городское население: 72.2%. 
Столица — г. Габороне (246 тыс. жит.).

Население Ботсваны

Примечания

См. также 
 Ботсвана

Ссылки 

 Население Ботсваны на census.gov